Guido Beck de Ramberga puede referirse a los siguientes artículos:

Personas 
 Guido Beck de Ramberga (1885-1958), sacerdote católico alemán, misionero en Chile.

Arterias viales 
 Guido Beck de Ramberga, avenida del Gran Temuco, Chile.
 Guido Beck de Ramberga, arteria vial de Coñaripe, Chile.